El Torneig de Nottingham 2016, oficialment conegut com a Aegon Open Nottingham 2016 és una competició tennística disputada sobre gespa al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit. En categoria femenina pertany als International Tournaments de la WTA coincidint amb la sisena edició, i es va celebrar entre el 6 i el 12 de juny de 2016. En categoria masculina pertany a les sèries 250 del circuit ATP, coincidint amb la 21a edició i es va celebrar entre el 19 i el 25 de juny de 2016.

L'estatunidenc Steve Johnson va guanyar el primer títol de la seva trajectòria.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016